Frans basketbalteam (mannen)
 Frans basketbalteam (vrouwen)